Die 6. Schacholympiade der Damen fand vom 15. September bis 7. Oktober 1974 in der South American Assurance Society Hall in der kolumbianischen Stadt Medellín statt.

Wie bei der offenen Schacholympiade entschied auch bei den Damen die Sowjetunion, unter anderem mit Schachweltmeisterin Nona Gaprindaschwili spielend, das Mannschaftsschachturnier für sich.

Organisation 
Als Hauptschiedsrichter fungierte der Österreicher Wilfried Dorazil.

Es nahmen 26 Mannschaften mit insgesamt 77 Spielerinnen teil, darunter eine B-Auswahl von Gastgeber Kolumbien. Insgesamt wurden 314 Partien gespielt. Die Mannschaften wurden in fünf Vorgruppen eingeteilt, die jeweils ein Rundenturnier gegeneinander spielten. Die beiden bestplatzierten Mannschaften der Vorgruppe spielten in der Finalgruppe A um den Sieg, die dritt- und viertplatzierten Mannschaften der Vorgruppe kamen in Finalgruppe B und die fünftplatzierten Mannschaften in Finalgruppe C. In den Finalgruppen wurde ebenfalls ein Rundenturnier gespielt, um den Sieger zu ermitteln.

In jeder Runde traten zwei Spielerinnen jeder Mannschaft gegeneinander an. Insgesamt durften drei Spielerinnen pro Mannschaft teilnehmen.

Über die Reihung, außer bei einem Gleichstand beim ersten Platz, entschieden zunächst die Brettpunkte, dann Mannschaftspunkte, das Ergebnis des direkten Aufeinandertreffens und zuletzt die Berger-Feinwertung.

Die Bedenkzeit betrug zunächst zweieinhalb Stunden für 40 Züge und anschließend jeweils eine Stunde für jede 16 weiteren Züge.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Vorrunde Gruppe 5

Endrunde 
Finalgruppe A

Stichkampf um den Gesamtsieg
Für die Entscheidung über den ersten Platz war statt der Berger-Feinwertung ein Play-off der gleichstehenden Mannschaften über zwei Runden angesetzt.

Finalgruppe B

Finalgruppe C
In das C-Finale wurde zusätzlich eine zweite Mannschaft des Gastgeberlandes aufgenommen, um eine gerade Teilnehmerzahl zu erhalten. Bei der Bestimmung der Platzierung wird diese Mannschaft nicht berücksichtigt.

Individuelle Goldmedaillen 
{| class="wikitable sortable"
! Brett !! Name !! Mannschaft !! Punkte !! Spiele || Prozentsatz
|-
| 1 || Nona Gaprindaschwili || Sowjetunion || 10 || 12 || 83,3
|-
| 1 || Mária Ivánka || Ungarn || 10 || 12 || 83,3
|-
| 2 || Nana Alexandria || Sowjetunion || 6,5 || 8 || 81,3
|-
| 3 || Irina Levitina || Sowjetunion || 8 || 10 || 80,0
|}

Am ersten Brett erhielten zwei Spielerinnen mit identischem Punktestand Goldmedaillen. Die Vergabe erfolgte nach prozentualer Punktausbeute.

Für die Bundesrepublik spielten 1974 folgende Frauen in Vorgruppe 5 und Finalgruppe A in Medellin.
 Brett 1: Laakmann, Anni (5½ aus 13) 12. Platz
 Brett 2: Wasnetsky, Ursula (4½ aus 13) 18. Platz

Turnierverlauf 
In den Vorrunden setzten sich die Favoriten durch. Spannung gab es aber vor allem in der Gruppe 3 im Kampf um den zweiten Finalplatz. Hier waren England und Israel nach allen Wertungen gleichauf und hatten sich unentschieden getrennt. Auch die Sonneborn-Berger-Wertung nach Mannschaftspunkten war identisch. Bei der Sonneborn-Berger-Wertung nach Brettpunkten setzte sich schließlich England durch, weil man gegen den Gruppensieger Ungarn nur knapp verloren hatte.

Einen sehr spannenden Verlauf nahm das A-Finale. Der Favorit Sowjetunion lag drei Runden vor Schluss noch auf Platz 4. Man hatte zum Auftakt überraschend gegen die Niederlande verloren und später zweimal unentschieden gespielt. Während die Sowjetunion mehrmals klar siegte, nahmen sich die übrigen Spitzenmannschaften gegenseitig Punkte ab. Vor der letzten Runde führte Ungarn mit einem halben Punkt Vorsprung auf die Sowjetunion. Im direkten Aufeinandertreffen gewann die UdSSR mit 1,5:0,5. Dadurch fiel der bisherige Spitzenreiter noch auf Platz 4 zurück, während die Sowjetunion punktgleich mit Rumänien vorn lag. Den Stichkampf dieser beiden Mannschaften gewann sie schließlich mit 3:1, wobei die Entscheidung bereits durch zwei Siege im Hinspiel fiel.

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 Schacholympiade der Damen 1974 bei Olimpbase (englisch)

1974 Frauen
Frauenschachturnier
Schachveranstaltung 1974
Schachwettbewerb in Kolumbien
Sportveranstaltung in Medellín